Isler kan som auktorsförkortning betyda:

 Morton L. Isler
 Phyllis R. Isler

Robotskapade auktorsförkortningar